|-
| 24201 Девідкеіт (Davidkeith)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24202) 1999 XR42||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24203) 1999 XA46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24204 Трінкл (Trinkle)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24205) 1999 XC48||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24206 Марілоіа (Mariealoia)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24207) 1999 XJ49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24208 Стелгерреро (Stelguerrero)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24209) 1999 XM51||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24210 Хендсберрі (Handsberry)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24211 Барбаравуд (Barbarawood)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24212) 1999 XW59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24213) 1999 XA61||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24214 Джонкрісто (Jonchristo)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24215 Джонґастел (Jongastel)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24216) 1999 XR68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24217 Паульройдер (Paulroeder)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24218 Лінфредерік (Linfrederick)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24219 Крісодом (Chrisodom)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24220) 1999 XJ72||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24221) 1999 XT73||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24222) 1999 XW74||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24223) 1999 XR76||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24224 Метьюдевіс (Matthewdavis)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24225) 1999 XV80||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24226 Sekhsaria||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24227) 1999 XU86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24228) 1999 XC87||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24229) 1999 XC90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24230) 1999 XE90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24231) 1999 XN91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24232 Лансрум (Lanthrum)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24233) 1999 XD94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24234) 1999 XA95||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24235) 1999 XK95||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 24236 Денієлберґер (Danielberger)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24237) 1999 XL97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24238 Адкерсон (Adkerson)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24239 Полінхіґа (Paulinehiga)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24240 Тінагал (Tinagal)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24241) 1999 XK100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24242) 1999 XY100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24243) 1999 XL101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24244) 1999 XY101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24245 Езратті (Ezratty)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24246) 1999 XC102||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24247) 1999 XD105||||9 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (24248) 1999 XU105||||11 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 24249 Боббіолсон (Bobbiolson)||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 24250 Лютеолсон (Luteolson)||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24251) 1999 XL117||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24252) 1999 XW117||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24253) 1999 XX120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24254) 1999 XB122||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24255) 1999 XR124||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24256) 1999 XZ125||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24257) 1999 XQ126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24258) 1999 XH127||||9 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 24259 Крісвокер (Chriswalker)||||12 грудня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| 24260 Кривань (Krivan)||||13 грудня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| 24261 Джуділего (Judilegault)||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24262) 1999 XG133||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24263) 1999 XL133||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24264) 1999 XL143||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 24265 Бантонітвароґ (Banthonytwarog)||||13 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (24266) 1999 XE144||||13 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24267) 1999 XU144||||6 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 24268 Чарконлі (Charconley)||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24269 Кіттаппа (Kittappa)||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24270 Дугскіннер (Dougskinner)||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24271) 1999 XR159||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24272) 1999 XE165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24273) 1999 XO166||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24274 Еллісвілер (Alliswheeler)||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24275) 1999 XW167||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24276) 1999 XO169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24277 Шох (Schoch)||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24278 Девідґрін (Davidgreen)||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24279) 1999 XR171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24280 Рохендерсон (Rohenderson)||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24281) 1999 XT174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24282) 1999 XB179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24283) 1999 XE179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24284) 1999 XJ183||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24285) 1999 XC188||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24286) 1999 XU188||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24287) 1999 XC189||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24288) 1999 XR189||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24289 Антоніпалма (Anthonypalma)||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24290) 1999 XS190||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24291) 1999 XJ191||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24292 Сьюзенрага (Susanragan)||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24293) 1999 XW191||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24294) 1999 XE193||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24295) 1999 XX200||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24296 Мерікрісті (Marychristie)||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24297 Джонбах (Jonbach)||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24298) 1999 XC221||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24299) 1999 XE221||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24300) 1999 XX223||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

24200